István Nagy (ur. 1959) – węgierski lekkoatleta, sprinter
 István Nagy (ur. 1939) – węgierski piłkarz
 István Nagy (ur. 1967) – węgierski polityk
 István Nagy (ur. 1965) – rumuński judoka